

Примітки 

Вертольоти